Fink steht für:

 Fink (Familienname) – siehe dort zu Namensträgern
 Finken, Familie aus der Ordnung der Sperlingsvögel
 Fink (Software), Computerprogramm, das Open-Source-Software unter Mac OS X installiert
 Fink (Band), Hamburger Independent-Band (1990er–2006)
 Wilhelm Fink Verlag, deutscher Buchverlag
 Kunstverlag Josef Fink, deutscher Buchverlag
 J. Fink Mediengruppe, Druckerei und Verlagsgruppe
 Fink, in der Burschensprache ein Student ohne Studentenverbindung, siehe Freistudentenschaft
 FINK, alternative Abkürzung für den Gelenktriebwagen ZB ABeh 160/161

Orte:
 Fink, Stadt in Texas, siehe Grayson County (Texas) #Städte und Gemeinden
 Fink, Ortsteil im Landkreis Ostallgäu, siehe Obergünzburg #Gemeindegliederung

Person:
 Fink (Musiker) (eigentlich Finian Paul Greenall; * 1972), englischer Sänger, DJ und Musikproduzent

Siehe auch:
 Finks (Kurt Claußen-Finks)
 finc (Bibliotheksgemeinschaft)
 Finck
 Finckh (Begriffsklärung)
 Vink (Begriffsklärung)
 Vinck